«The Don Killuminati: The 7 Day Theory» — студийный альбом Тупака Шакура, вышедший в 1996 году, последний альбом, который Тупак Шакур успел закончить незадолго до своей смерти. Релиз состоялся уже после его смерти. Создание этого альбома полностью принадлежит Тупаку, включая название и оформление обложки. На обложке изображён артист, напоминающий Иисуса Христа, распятого на кресте. По представлению самого Тупака, СМИ образно распяли его за то, что в своём творчестве он пропагандировал насилие, наркотики и криминальный образ жизни. Убийство артиста вызвало ажиотаж вокруг его посмертного альбома. Альбом дебютировал на 1-м месте чарта Billboard 200, за первую неделю было реализовано 768 000 его копий. К 2011-му году по всему миру было продано около 28 млн копий альбома, а продажи в США достигли 4 млн копий, вследствие чего альбому присудили 4-кратный платиновый статус RIAA.

Об альбоме 

Множество мистификаций приписывается этому альбому. Самая распространённая заключается в том, что Тупак фальсифицировал собственную смерть. Начиная с этого альбома, он предполагал полностью отказаться от псевдонима 2Pac и взять псевдоним Makaveli. Итальянский мыслитель Макиавелли несколько раз фальсифицировал свою смерть, чтобы скрыться от врагов. Есть много числовых совпадений. В Тупака стреляли точно через семь месяцев после выхода последнего альбома "All Eyez on Me". Число семь встречается ещё... В него стреляли седьмого сентября. Сложение цифр его возраста дает семерку (2 + 5). И даже время смерти, 4:03, в результате сложения цифр, опять же - семь (4 + 0 + 3)... Ещё Тупак в день стрельбы сидел на БМВ 7 серии. Предполагают, что Тупак таким образом решил уйти от врагов. Тупак закончил этот альбом за 7 дней. «Теория семи дней», в течение которых Бог сотворил Землю, в данном случае рассматривается как замысел артиста открыть новую эру в хип-хопе.

В первых партиях дисков The 7 Day Theory в самом начале альбома можно услышать слова: «Suge shot him» (Suge застрелил его). Предполагают, что это сказал после смерти артиста Kadafi за несколько часов до того, как альбом был отправлен в тиражирование. Kadafi был также убит 10 ноября 1996 года.

Список композиций

Семплы 

 «Against All Odds»
 «Skin I’m In» — Cameo
 Некоторые фразы из фильма «Крёстный отец»
 «Bomb First (My Second Reply)»
 «Uptown Anthem» — Naughty by Nature
 «Toss It Up»
 «Blind Man Can See It» — Джеймс Браун
 «In Doubt» — Питер Гэбриэл
 «Grandma’s Hands» — Билл Уизерс

 «Just Like Daddy»
 «Impeach the President» — The Honeydrippers
 «To Live & Die in L.A.»
 «Do Me, Baby» — Принс
 «White Man’z World»
 «Up Where We Belong» — Джо Кокер
 Некоторые фразы из фильма «Малкольм Икс»
 «Hold Ya Head»
 «How Do You Keep the Music Playing?» — Джеймс Ингрэм
 Некоторые фразы из фильма «Малкольм Экс»

Позиции в чартах

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 1996 году

Примечания 

Альбомы 1996 года
Альбомы Interscope Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Тупака Шакура
Альбомы, опубликованные посмертно
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Death Row Records